Chatham Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Chatham Township (Illinois)
 Chatham Township (Minnesota)
 Chatham Township (New Jersey)
 Chatham Township (Ohio)
 Chatham Township (Pennsylvania)